Een sector kan verwijzen naar:
 de verkorte aanduiding voor een economische sector die onderverdeeld is in: 
 de primaire sector of agrarische sector
 de secundaire sector of industriële sector 
 de tertiaire sector of commerciële dienstsector
 de quartaire sector of niet-commerciële dienstensector
 De bestuurlijke indeling in sectoren van de Roemeense hoofdstad Boekarest
 sector (computer), een deel van een opslagmedium
 bolsector, een ruimtelijke figuur
 cirkelsector in de meetkunde, een deel van een cirkel
 sectorlicht of sector, het beperkte gebied waar een lichtopstand of vuurtoren te zien is